Wilk (Canis) – rodzaj ssaka z rodziny psowatych (Canidae).

Występowanie 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w Eurazji, Ameryce Północnej, Afryce i Australii.

Morfologia 
Długość ciała samic 74–120 cm, samców 74–130 cm, długość ogona samic 20–50cm, samców 20–52 cm; masa ciała samic 6,5–50 kg, samców 7,6–62 kg.

Systematyka

Etymologia 
 Canis:  „pies”.
 Alopsis:  alōpos „jak lis”, od αλωπηξ alōpēx, αλωπεκος alōpekos „lis”; οψις opsis „wygląd”. Nomen nudum.
 Thos: gr. θώς thōs, θωός thōos „zwierzę drapieżne rodzaju wilka, prawdopodobnie szakal”. Gatunek typowy:  Canis aureus vulgaris  (= Canis aureus ) (Oken, 1816); Thos vulgaris  (= Canis aureus ) (Heller, 1914).
 Lupus: łac. lupus „wilk”. Gatunek typowy: Canis lupus  (Oken, 1816); Lupus vulgaris  (= Canis lupus ) (S.D.W., 1836); Lupus vulgaris  (= Canis lupus ) (J.E. Gray, 1868).
 Vulpicanis: zbitka wyrazowa nazw rodzajów: Vulpes  (lis) oraz Canis  (wilk). Gatunek typowy: Canis aureus .
 Chaon: etymologia niejasna, Smith nie podał znaczenia nazwy rodzajowej. Gatunek typowy: Smith wymienił kilkadziesiąt gatunków nie wskazując typu nomenklatorycznego.
 Lyciscus: zdrobnienie gr. λυκος lýkos „wilk”. Gatunek typowy: Canis latrans .
 Thous: gr. θώς thōs, θωός thōos „zwierzę drapieżne rodzaju wilka, prawdopodobnie szakal”. Gatunek typowy: Smith wymienił kilka gatunków nie wskazując typu nomenklatorycznego.
 Sacalius: Sacalius „szakal”. Gatunek typowy: Canis aureus .
 Oxygous: gr. όξύγοος oksygoos „przeraźliwy płacz”; aluzja do charakterystycznego długiego wycia szakala złocistego brzmiącego jak lament lub płacz. Gatunek typowy: Oxygous indicus  (= Canis aureus indicus ).
 Lupulus: zdrobnienie łac. lupus „wilk”. Gatunek typowy: Canis aureus .
 Simenia: lokalna nazwa kaberu używana w Etiopii. Gatunek typowy: Canis simensis .
 Neocyon: gr. νεος neos „nowy”; κυων kuōn, κυνος kunos „pies”. Gatunek typowy: Canis latrans .
 Dieba: Dieb, lokalna nazwa dla C. anthus używana w Afryce Północnej. Gatunek typowy: Canis anthus  (= Canis lupaster ).
 Lycorus: gr. λυκος lýkos „wilk”; ορος oros, ορεος oreos „góra”. Gatunek typowy: Lycorus nemesianus  (= Canis lupus ).
 Synagodus: gr. συναγω sunagō „zebrać razem”; οδους odous, οδοντος odontos „ząb”. Gatunek typowy: Synagodus mansuetus  (= Canis familiaris ).
 Dysodus: gr. δυσ- dus- „zły”; οδους odous, οδοντος odontos „ząb”. Gatunek typowy: Dysodus pravus  (= Canis familiaris ).
 Macrocyon: gr. μακρος makros „długi”; κυων kuōn, κυνος kunos „pies”. Gatunek typowy: Macrocyon robustus  (nomen dubium).
 Pachycyon: gr. παχυς pakhus „wielki, gruby”; κυων kuōn, κυνος kunos „pies”. Gatunek typowy: Pachycyon robustus  (= Canis familiaris ).
 Mamcanisus: modyfikacja zaproponowana przez meksykańskiego przyrodnika Alfonso Luisa Herrerę w 1899 roku polegająca na dodaniu do nazwy rodzaju przedrostka Mam (od Mammalia).
 Alopedon: gr. αλωπηξ alōpēx, αλωπεκος alōpekos „lis” ; οδους odous, οδοντος odontos „ząb” . Gatunek typowy: Canis thooides  (= Canis lupaster ).
 Oreocyon: gr. ορος oros, ορεος oreos „góra”; κυων kuōn, κυνος kunos „pies”. Gatunek typowy: Oreocyon hagenbecki  (= Canis familiaris ).
 Dasycyon: gr. δασυς dasus „włochaty, kosmaty, chropowaty”; κυων kuōn, κυνος kunos „pies”.
 Cubacyon: Kuba (); κυων kuōn, κυνος kunos „pies”. Gatunek typowy: 	Cubacyon transversidens  (= Canis familiaris ).
 Paracyon: παρα para „blisko, obok”; κυων kuōn, κυνος kunos „pies”. Gatunek typowy: Paracyon caribensis  (= Canis familiaris ).
 Indocyon: Indie Zachodnie (hiszp. Indias Occidentales); κυων kuōn, κυνος kunos „pies”.

Podział systematyczny 
Do rodzaju należą następujące żyjące współcześnie gatunki:
 Canis simensis  – kaberu etiopski
 Canis aureus  – szakal złocisty
 Canis lupaster  – wilk egipski
 Canis lupus  – wilk szary
 Canis familiaris  – pies domowy – gatunek udomowiony
 Canis lycaon  – wilk algonkiński
 Canis rufus  – wilk rudy
 Canis latrans  – kojot preriowy

Opisano również szereg gatunków wymarłych:

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 
 

Psowate